Bruckhäuser ist der Ortsname von

 Bruckhäuser (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruckhäuser (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern